Флагман 2-го ранга — воинское звание Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Союза ССР (МС РККА СССР) было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 сентября 1935 года утверждено постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 2591 для Морских Сил РККА СССР от 22 сентября 1935 года и объявлено приказом Народного Комиссара обороны № 144 от 26 сентября 1935 года. Звание, флагман 2-го ранга, было отменено 7 мая 1940 года в связи с введении новых званий, утвержденных Указом Президиума Верховного совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота».

Выше капитана 1-го ранга, ниже флагмана 1-го ранга. Соответствовало званиям комдив и дивизионный комиссар; аналог воинского звания контр-адмирал в российском, советском и иностранных военно-морских флотах.

Присвоение звания 
 Алафузов, Владимир Антонович — звание  присвоено 28.01.1940, 
 Арапов, Михаил Иванович — звание  присвоено 29.07.1939,
 Бологов, Николай Александрович — звание присвоено 13.03.1938,
 Броневицкий, Пётр Семёнович — звание присвоено 28.03.1939,
 Васильев, Александр Васильевич — звание присвоено 28.11.1935,
 Васильев, Григорий Васильевич — звание присвоено 28.11.1935,
 Виноградский, Георгий Георгиевич — звание присвоено 28.11.1935,
 Галкин, Георгий Павлович — звание присвоено 26.11.1935,
 Головко, Арсений Григорьевич — звание присвоено 29.07.1939,
 Гончаров, Леонид Георгиевич — звание присвоено 15.03.1936,
 Грен, Иван Иванович — звание присвоено 26.11.1935,
 Дмитриев, Иван Николаевич — звание присвоено 29.07.1939, 
 Дрозд, Валентин Петрович — звание присвоено 9.04.1939,
 Егорьев, Всеволод Евгеньевич — звание присвоено 28.03.1939,
 Заяц, Николай Филиппович — звание присвоено 28.03.1939, 
 Иванов, Вадим Иванович — звание присвоено 4.11.1936,
 Исаков, Дмитрий Павлович — звание присвоено 20.11.1935,
 Исаков, Иван Степанович — звание присвоено 1.09.1937,
 Крылов, Фотий Иванович — звание присвоено 26.12.1936, 
 Кузнецов, Аполлон Александрович — звание  присвоено 15.01.1940,
 Кузнецов, Николай Герасимович — звание  присвоено 17.02.1938,
 Левченко, Гордей Иванович — звание присвоено 17.02.1938,
 Несвицкий, Николай Николаевич — звание присвоено 28.03.1939, 
 Самойлов, Константин Иванович — звание присвоено 8.05.1939, 
 Озолин, Яков Иванович — звание присвоено 02.12.1935,
 Октябрьский (Иванов), Филипп Сергеевич — звание присвоено 14.02.1938,
 Осипов, Кирилл Осипович — звание присвоено 28.11.1935, 
 Ралль, Юрий Федорович — звание присвоено 02.12.1935,
 Самборский, Евгений Ксенофонтович — звание присвоено 28.11.1935,
 Самойлов, Константин Иванович — звание присвоено 08.05.1939,
 Сивков, Александр Кузьмич — звание присвоено 26.11.1935,
 Скриганов (Скрыганов), Максим Петрович — звание присвоено 15.03.1938, 
 Смирнов-Светловский, Пётр Иванович — звание присвоено 02.12.1935,
 Ставицкий, Сергей Петрович — звание присвоено 02.12.1935,
 Степанов, Георгий Андреевич — звание присвоено 02.12.1935,
 Трайнин, Павел Алексеевич — звание присвоено 03.04.1940,
 Трибуц, Владимир Филиппович — звание присвоено 28.03.1939,
 Унковский, Всеволод Андреевич — звание присвоено 16.05.1939, 
 Шталь, Александр Викторович — звание присвоено 15.03.1936,
 Юмашев, Иван Степанович — звание присвоено 28.11.1935.

См. также 
 Список флагманов и флагманов флота ВМФ СССР (1935—1940)
 Список инженер-флагманов ВМФ СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Примечания 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил СССР
Военно-морские звания